330 steht für:
 das Jahr 330
 Baojun 330, chinesisches Automobil
 Ferrari 330, italienisches Automobil
 Lifan 330, chinesisches Automobil
 Extra 330, deutscher Sport- und Kunstflugflugzeugtyp
 Short 330, Verkehrsflugzeugtyp

Siehe auch: